F26 peut faire référence à :
 BMW X4 I (F26), première génération de la BMW X4 ;
 HMS Matabele (F26), un destroyer de la classe Tribal de la Royal Navy ;
 Fedora26, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Fokker F26, un projet d'avion de ligne néerlandais ;
 Route F26, une piste islandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres